Пётр Сумароков:
 Сумароков, Пётр Спиридонович (1709—1780) — русский государственный деятель, сенатор, обер-шталмейстер.
 Сумароков, Пётр Панкратьевич (1693—1766) — российский государственный деятель, полковник, действительный тайный советник, главный судья канцелярии конфискации, при Елизавете Петровне.